Osoby o tym nazwisku:
 Andrzej Rządkowski – polski szermierz
 Jan Rządkowski – polski wojskowy
 Jerzy Rządkowski – polski powstaniec
 Ludwik Rządkowski – polski chemik, encyklopedysta, powstaniec wielkopolski